Petrovski (Astracan), localitat de la província d'Astracan, a Rússia
 Petrovski (Stàvropol), localitat del territori de Stàvropol, a Rússia